Flon peut désigner :

Hydronyme 
 le Flon, une rivière suisse qui se jette dans le Léman, dans le district de Lausanne du canton de Vaud, qui a donné son nom au quartier du Flon à Lausanne ;
 le Flon, une rivière suisse, affluent de la Bigaire, dans le district de Nyon du canton de Vaud;
 le Flon de Vincy, une rivière suisse qui se jette dans le Léman, dans le district de Nyon du canton de Vaud;
 le Flon, une rivière française et affluent du Rhône, dans l'Avant-Pays savoyard ;
 le Flon, une rivière française et affluent de l'Arly, dans la chaîne des Aravis.

Patronyme 
 Catherine Flon, personnalité féminine de la révolution haïtienne ;
 Paul Flon (1898-1981), un directeur de la photographie et réalisateur belge ;
 Suzanne Flon (1918-2005), une actrice française.

Voir aussi 
 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de patronyme